Министър-председателят на Киргизстан е ръководител на правителството и най-значимият политически пост в държавата. До 2010 година Президентът е най-високият пост, но след Революцията на лалетата президентските правомощия са ограничени за сметка на парламента и премиера.

Президентът може да назначи временен министър-председател, който впоследствие може да бъде одобрен от Върховния съвет, да встъпи в длъжност и да състави кабинет.

Списък